Gioia – stato emotivo di contentezza

Persone
Bruno Gioia – calciatore italiano
Danilo Gioia – ciclista su strada e mountain biker italiano
Flavio Gioia – presunto inventore della bussola
Francesco Gioia – arcivescovo cattolico italiano
Gaetano Gioia  – ballerino, coreografo e maestro di ballo Teatro alla Scala
Giovanni Gioia – politico italiano
Graziano Gioia – giocatore di calcio a 5 italiano
Melchiorre Gioia – filosofo ed economista
Salvatore Gioia – tenore italiano

Editoria
Gioia – rivista settimanale fondata nel 1937

Geografia
Gioia dei Marsi – comune italiano dell'Abruzzo
Gioia del Colle – comune italiano della Puglia
Gioia Sannitica – comune italiano della Campania
Gioia Tauro – comune italiano della Calabria
La Gioia – frazione del comune italiano di Fabbrica Curone in Piemonte

Musica
Gioia – album dei Modà del 2013
Gioia – singolo dei Modà del 2013, dall'omonimo album

Altro 
Gioia – nome proprio femminile
Gioia – stazione della metropolitana di Milano
Gioia – gioiello con o senza gemme; pietra preziosa, lavorata o meno

Altri progetti